Münstertal ist der 

 Name eines Tales im Schwarzwald in Baden-Württemberg (Deutschland) nachdem auch die Gemeinde Münstertal/Schwarzwald benannt ist
 Name eines weiteren Tales im Schwarzwald bei Ettenheim, siehe auch Ettenheimmünster
 Name eines Alpentals im Schweizer Kanton Graubünden und in Südtirol, siehe Münstertal (Alpental)
 deutsche Name für eine Schweizer Gemeinde, siehe Val Müstair
 deutsche Name eines Tals im Elsass mit dem zentralen Ort Munster
 nicht mehr gebräuchliche deutsche Name von Grand Val, einem Schweizer Juratal benannt nach dem deutschen Namen für Moutier  

Siehe auch:
 Val Müstair (Begriffsklärung)
 Münster (Begriffsklärung)